

Мейнард — місто, штат Арканзас
 Мейнард — місто, штат Айова
 Мейнард — місто, штат Массачусетс
 Мейнард — місто, штат Міннесота

 Мейнард Джеймс Кінен — вокаліст рок-гурту «Tool»
 Джон Мейнард Кейнс — англійський економіст